Två volleybollag i Novara, Italien har av sponsorsskäl använt namnet Asystel Novara:

AGIL Volley, spelade under namnet mellan 2001 och 2003
Asystel Volley, spelade under namnet mellan 2003 och 2012